Kopie (lat.  ‚Menge, Vorrat‘), auch Vervielfältigung, steht für:

 allgemein das Ergebnis der Reproduktion
 das identische Duplikat digitaler Daten, siehe Kopie (digitale Daten), 
 ein originalgetreues Duplikat, nicht-manuell hergestellt mittels verschiedener Vervielfältigungsverfahren, siehe auch: Spiegelakte
 Kurzform von Fotokopie, siehe Elektrofotografie
 ein fotografisches Papierbild, siehe Abzug (Fotografie), Duplikatnegativ und Kontaktkopie
 in der Filmwirtschaft die Kurzform der Filmkopie
 eine Wiedergabe einer Druckvorlage, siehe Abdruck (Drucktechnik)
 die Reproduktion einer Inschrift mittels mechanischer Durchreibung, siehe Abklatsch (Epigraphik)
 eine Nachbildung durch Abformen
 einen Durchschlag von Hand- oder Maschinenschrift mittels Durchschreibepapier
 eine Abschrift eines Dokumentes
 eine Ausfertigung einer Urkunde
 eine Nachbildung eines Originals
 die Wiederholung eines künstlerischen Gedankens, von der Hommage bis zur Fälschung, siehe Kopieren (Kunst)
 verschiedene Formen der Imitation
 verschiedene Formen der Replikation
 in der Bibliografie bezeichnet ein Duplikat ein doppelt oder mehrfach vorhandenes identisches Buch, bzw. Objekt in einer Sammlung oder einem Museum 

Siehe auch:

 Copy, Flache Kopie, Tiefe Kopie, Unzulässige Kopie, Beglaubigte Kopie, Nullkopie, Pronominale Kopie, Raubkopie, Kopieren und Einfügen, Anastatischer Druck
 Klon
 Kupieren (Begriffsklärung)